sen – stan świadomości
 marzenia senne
 świadomy sen
 sen zimowy – inaczej hibernacja
 sen letni – inaczej estywacja
 Sen – miejscowość we Francji
 Sen – rzeka
 Sen – waluta
 Sen – płyta Edyty Bartosiewicz
 Sen – singel Edyty Bartosiewicz
 Sen – polski zespół muzyczny
 Sen – poemat Tarasa Szewczenki
 Sen – film z 1966 roku w reżyserii Purišy Đorđevicia (film w bazie IMDb)
 Sen – południowokoreański film z 2008
 Sen – obraz olejny hiszpańskiego malarza Francisca Goi
 Sen – obraz olejny namalowany w 1910 przez francuskiego malarza Henriego Rousseau
 Sen – książka dla młodzieży Lisy McMann
 SEN – port lotniczy Londyn-Southend

Ludzie 
 Kim Ir Sen – przywódca Korei Północnej
 Amartya Sen – indyjski ekonomista
 Hun Sen – kambodżański polityk
 Nandana Sen – indyjska aktorka
 Riya Sen – indyjska aktorka i modelka
 Sushmita Sen – indyjska aktorka
 Raima Sen – indyjska aktorka